Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BRD Bucharest Open 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen vom 14. bis 16. Juli 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Bukarest